Senghenydd steht für:

 Senghenydd (Community), Ort bei Caerphilly in Wales
 das mittelalterliche walisische Cantref Senghenydd (Cantref)